Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Athletic Bilbao.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Athletic Bilbao
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach